Alkeni, nezasićeni ugljikovodici
 Alken, Limburg, Belgija
 Alken, Skanderborg, Danska
 Alken, Porajnje-Falačka, Njemačka